69-я гвардейская стрелковая дивизия — соединение сухопутных войск Вооружённых Сил СССР в период Великой Отечественной войны. Период боевых действий: с 18 июля 1943 года по 9 мая 1945 года.

История 
Свою историю ведёт от 6 февраля 1943 года, когда за отличия в Сталинградской битве, 120-я стрелковая дивизия (2-го формирования) была преобразована в 69-ю гвардейскую стрелковую дивизию. После окончания разгрома войск Паулюса дивизия была направлена в район Тулы. 31 августа 1943 года во время Орловско-Курской битвы, её части из района Оскола были введены в прорыв в районе Богодухова.
Успешно развивая дальнейшее наступление дивизия овладела городом Ахтырка и 30 сентября 1943 года, заняв город Градижск вышла к Днепру. За отличия, проявленные в Корсунь-Шевченковской операции, окружение противника, его дальнейшее уничтожение у города Звенигородка, приказом Верховного Главнокомандующего личному составу дивизии дважды объявлялись благодарности, а подразделению было присвоено наименование «Звенигородской».
За успешное участие в уничтожении Ясско-Кишинёвской группировки противника, Верховный Главнокомандующий своим приказом объявил благодарность, вслед последовал Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении дивизии орденом Красного Знамени. Продвигаясь с боями дивизия освобождала Кишинёв, Яссы, Луцк, Будапешт. 1 апреля 1945 года после освобождения Будапешта, дивизия вошла в пределы Австрии, овладев Эйзенштадтом и развивая дальнейший успех вошла в столицу Австрии, город Вену. Боевой путь 69 гвардейской Звенигородской Краснознамённой дивизии завершился в Вене в 1945 году. 7 военнослужащих гвардейцев были удостоены высочайшей награды — звания Героя Советского Союза, многие бойцы были награждены орденами и медалями.

Состав 
 204-й гвардейский стрелковый полк
 206-й гвардейский стрелковый полк
 208-й гвардейский стрелковый полк
 139-й гвардейский артиллерийский полк
 75-й отдельный гвардейский истребительно-противотанковый дивизион
 71-я отдельная гвардейская разведывательная рота
 79-й отдельный гвардейский сапёрный батальон
 97-й отдельный гвардейский батальон связи
 579-й (73-й) отдельный медико-санитарный батальон
 70-я отдельная гвардейская рота химической защиты
 717-я (68-я) автотранспортная рота
 654-я (72-я) полевая хлебопекарня
 665-й (67-й) дивизионный ветеринарный лазарет
 1974-я полевая почтовая станция
 1155-я полевая касса Государственного банка СССР

Мирное время 
После Великой Отечественной войны подразделение неоднократно переформировывалось. На базе 69-й гвардейской стрелковой дивизии в 1953 году сформирована 70-я гвардейская механизированная Звенигородская Краснознамённая дивизия (с 1957 года — 45-я гвардейская танковая дивизия). 1 июля 1960 года на базе дивизии был сформирован гвардейский Краснознамённый Звенигородский ракетный полк, с постоянным местом своей дислокации в городе Сморгонь, БССР.

Состав и командиры полков 
 204-й гвардейский стрелковый полк (до 06.02.1943 был 289 сп 120 сд (2ф))
Бондарь П. Е. (06.02.1943 — 20.05.1945)
Харламов И. А. (20.05.1945 — 08.07.1945)
Тарасов В. С. (19.07.1945 — 13.03.1946)
Садковский И. В. (с 26.03.1946)
 206-й гвардейский стрелковый полк (до 06.02.1943 был 538 сп 120 сд (2ф))
Козлов А. И. (06.02.1943 — 09.04.1944)
Луценко П. С. (11.04.1944 — 28.08.1944)
Танасевский Д. П. (28.08.1944 — 10.02.1945)
Ермоленко И. С. (13.03.1945 — 20.05.1945), ранен
Ус Ф. Т. (20.05.1945 — 05.03.1946)
Чеканов Ф. А. (с 01.11.1943)
 208-й гвардейский стрелковый полк (до 06.02.1943 был 543 сп 120 сд (2ф))
Шевцов А. И. (06.02.1943 — 07.04.1943)
Онищенко М. А. (16.04.1943 — 11.10.1943)
Булаенко И. С. (17.05.1943 — 01.12.1943), ранен 01.12.1943
Романов И. И. (00.10.1943 — 08.06.1943)

Петренко А. А. (00.03.1942 — 15.08.1945)
Зудилов А. В. (21.11.1943 — 10.01.1944)
Болотов В. М. (21.12.1943 — 09.04.1944)
Семёнов Б. В. (11.04.1944 — 11.05.1944)
Карапетян В. М. (11.05.1944 — 02.07.1945)
Николаев К. Д. (с 02.07.1945)
Беркало П. В. (с 00.09.1942)

 139-й гвардейский артиллерийский полк
Межняков М. В. — командир огневого взвода 5 батареи

Воскресенский О. П. — командир огневого взвода 139 гв. арт. полка 69 гв. стрел. дивизии (01.1944 — 05.1945)

 75-й отдельный гвардейский истребительно-противотанковый дивизион(с 06.09.1944 — 75-й отд. гв. садн).
 71-я отдельная гвардейская разведывательная рота
 79-й отдельный гвардейский сапёрный батальон
 97-й отдельный гвардейский батальон связи
 579-й(73) медико-санитарный батальон
 70-я отдельная гвардейская рота химической защиты
 717-я (68) автотранспортная рота
 654-я (72) полевая хлебопекарня
 665-й (67) дивизионный ветеринарный лазарет
 1974-я полевая почтовая станция
 1155-я полевая касса Государственного банка

Командование дивизии

Командиры 
 Джахуа, Кирилл Кочоевич (06.02.1943 — 09.05.1945), полковник,

Заместители командира дивизии 
 Воскресенский, Павел Иванович (июнь 1944 — февраль 1945), полковник

Начальники штаба 
 полковник Хильчевский, Иван Федотович — (06.02.1943 — 07.01.1944)
 полковник Лавренко И. Ф. — (08.01.1944 — 03.01.1945)
 полковник Нижегородцев Г. С. — (03.01.1945 — до конца войны)

Награды дивизии 
 ???? — Почетное наименование «Звенигородская» — присвоено приказом Верховного Главнокомандующего за отличие в боях при освобождении Звенигорода .
 15 сентября 1944 года —  Орден Красного Знамени — награждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 сентября 1944 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками, за овладение городом Яссы и проявленные при этом доблесть и мужество.

Награды частей дивизии:
 204-й гвардейский стрелковый орденов Суворова и Александра Невского полк
 206-й гвардейский стрелковый Венский Краснознамённый полк
 208-й гвардейский стрелковый Будапештский орденов Кутузова и Александра Невского полк
 139-й гвардейский артиллерийский орденов Суворова и Кутузова полк

Вышестоящие воинские части

Герои дивизии 
  Анисичкин, Фёдор Иванович, командир огневого взвода 139-го гв. артиллерийского полка, гвардии лейтенант.
  Багиров, Мусеиб Багирович, командир стрелкового взвода 206-го гв. стрелкового полка, гвардии лейтенант.
  Буклов, Фёдор Григорьевич, командир батареи 139-го гв. артиллерийского полка, гвардии лейтенант.
  Жуков, Василий Алексеевич, командир батальона 204-го гв. стрелкового полка, гвардии капитан.
  Корочкин, Пётр Георгиевич, командир дивизиона 139-го гв. артиллерийского полка, гвардии капитан.
  Постевой, Сергей Игнатьевич, командир миномётного взвода 204-го гв. стрелкового полка, гвардии лейтенант.
  Цыганов, Михаил Степанович, стрелок 208-го гв. стрелкового полка, гвардии рядовой.
  Шишкин, Михаил Владимирович, командир миномётного взвода 206-го гв. стрелкового полка, гвардии лейтенант.

 Кавалеры ордена Славы трёх степеней:

 Григорьян, Григорий Аванесович, гвардии старший сержант, командир отделения миномётной роты 204 гвардейского стрелкового полка.
 Данилов, Михаил Яковлевич, гвардии рядовой, разведчик взвода конной разведки 208 гвардейского стрелкового полка.
 Назаркин, Сергей Николаевич, гвардии старший сержант, командир отделения взвода конной разведки 208 гвардейского стрелкового полка.
 Петров, Владимир Андреевич, гвардии сержант, командир расчёта 76-мм пушки 206 гвардейского стрелкового полка.
 Радыгин, Игорь Сергеевич, гвардии младший сержант, наводчик самоходной артиллерийской установки 75-го отдельного гвардейского самоходного артиллерийского полка
 Тафинцев, Василий Степанович, гвардии старший сержант, командир отделения разведки 75 отдельного гвардейского истребительно-противотанкового дивизиона .

Увековечение памяти 
В средней общеобразовательной школе № 62 города Казани действует Музей 69-й Гвардейской Краснознамённой Звенигородской стрелковой дивизии.

Примечания

Ссылки 
 4 гвардейская армия

Литература 
 Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь в двух томах — М.: Воениздат, 1987.

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году